Preissová ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriela Preissová (1862–1946), tschechische Schriftstellerin, Dramaturgin, und Vertreterin des Realismus
 Jana Preissová (* 1948), tschechische Schauspielerin